Тлалистак де Кабрера има више значења:

 Општина Тлалистак де Кабрера (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Тлалистак де Кабрера (Тлалистак де Кабрера, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику